Zestawienie wyników indywidualnych osiąganych przez zawodników w konkursach Pucharu Świata w biegach narciarskich.

Legenda 
NU - Nie ukończył
NW - Zawodnik został zgłoszony do biegu, ale w nim nie wystartował
DQ - Zdyskwalifikowany
F - Styl dowolny (łyżwowy) - skrót przy flagach
C - Styl klasyczny - skrót przy flagach
– - Zawodnik nie został zgłoszony do startu

 Uwagi:
 Podczas biegów handicapowych w Lillehammer (7.12.) Val di Fiemme (11.01.2015) punkty będą przyznawane według czasu netto zawodników.

Zobacz też 
 Statystyki kobiet w Pucharze Świata w biegach narciarskich 2014/2015

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biegach narciarskich 2014/2015